

Sigle 
 Data Quality – qualità dei dati
 Domenica Quiz – settimanale di enigmistica
 Dragon Quest

Codici 
 DQ – codice vettore IATA di Coastal Air
 DQ – codice FIPS 10-4 di Jarvis Island

Musica
 DQ – cantante danese, rappresentante nazionale all'Eurovision Song Contest 2007
 DQ – nome d'arte del batterista dei Turmion Kätilöt

Sport 
 DQ – nelle statistiche di alcuni sport, squalificato (disqualified)

Altro 
 DQ – abbreviazione di Disqualification, squalifica